Stany Zjednoczone na III Letnich Igrzyskach Olimpijskich w roku 1904 w Saint Louis reprezentowało 526 sportowców (520 mężczyzn i 6 kobiet) startujących w 18 dyscyplinach.

Zdobyte medale

Skład kadry

Boks

Gimnastyka

Golf 

Indywidualnie

Drużynowo

Kolarstwo

Lacrosse 

Reprezentanci Stanów Zjednoczonych występowali jako drużyna St. Louis Amateur Athletic Association. Drużyna rozegrała dwa mecze: w półfinale pokonała kanadyjską drużynę Mohawk Indians 2:0, a w finale ulegli 2:8 drużynie Shamrock Lacrosse Team z Kanady.

Lekkoatletyka 

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Wieloboje

All-around

Trójbój

Łucznictwo 

Mężczyźni

Drużynowo

Kobiety
{|class=wikitable style="font-size:90%"
|-
!rowspan = 3|Zawodniczka
!colspan = 4|Konkurencja
|-
!colspan = 2|Double York Round
!colspan = 2|Double American Round
|-
!Wynik
!Miejsce
!Wynik
!Miejsce
|-align=center
|align = left|Matilda Howell ||620||||867||
|-align = center
|align = left|Emma Cooke ||419||||630||
|-align = center
|align = left|Eliza Pollock ||419||||630||
|-align = center
|align = left|Emily Woodruff ||234||4.||547||4.
|-align = center
|align = left|Mabel Taylor ||160||5.||243||5.
|-align = center
|align = left|Leonie Taylor ||159||6.||229||6.''
|}Drużynowo  Piłka nożna 

Stany Zjednoczone wystawiły dwie drużynyChristian Brother College St. Louisktóra w rozgrywkach grupowych przegrała z kanadyjską drużyną Galt Football Club 0:7 oraz zremisowała 0:0 z St. Rose of St. Louis. W meczu o srebrny medal pokonała drużynę St. Rose of St. Louis 2:0St. Rose of St. LouisDrużyna St.Rose od St. Louis zdobyła brązowy medal.

  Piłka wodna 

W turnieju wystąpiły trzy amerykańskie drużyny klubowe:New York Athletic ClubChicago Athletic AssociationMissouri Athletic ClubDrużyna New York Athletic Club zdobyła złoty medal pokonując 6:0 Chicago Athletic Association oraz 5:0 Missouri Athletic Club. Srebrny medal zdobyła drużyna Chicago Athletic Club, a brązowy Missouri Athletic Club.

  Pływanie 

  Podnoszenie ciężarów 

  Przeciąganie liny 

Stany Zjednoczone wystawiły cztery drużyny:Milwaukee Athletic ClubSouthwest Turnverein of St. Louis No. 1Southwest Turnverein of St. Louis No. 2New York Athletic Club'''

Złoty medal zdobyła drużyna Milwaukee Athletic Club pokonując w finale drużynę New York Athletic Club, która w walkę o srebrny medal z Southwest Turnverein of St. Louis No. 1 oddała walkowerem, podobnie jak pojedynek z Southwest Turnverein of St. Louis No. 2 o brązowy medal.

Roque

Skoki do wody

Szermierka

Tenis ziemny

Wioślarstwo

Zapasy

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Państwa uczestniczące w Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1904
Stany Zjednoczone na igrzyskach olimpijskich
1904 w Stanach Zjednoczonych